Печёночница:

  — род растений семейства Лютиковые.
  — род грибов семейства фистулиновых.
 .

См. также 
 — паразитический червь.
Печёночные мхи, или Печёночники — класс мохообразных.